Mistrzostwa Irlandii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Dublinie 10 i 11 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w Irlandii
2010 w lekkoatletyce
2010